Колчестер има више значења:
 Колчестер
 Колчестер (Конектикат)
 Колчестер (Илиноис)